The Chief's Daughter – cortometraggio del 1911 diretto da Hobart Bosworth
 The Chief's Daughter – cortometraggio del 1911 diretto da David W. Griffith